Пётр Алексе́евич Козло́в:
 Козлов, Пётр Алексеевич (1919—1943) — старший лейтенант, командир танковой роты, Герой Советского Союза (посмертно).
 Козлов, Пётр Алексеевич (1903—1977) — председатель колхоза «Новый путь» Кашинского района Калининской области, Герой Социалистического Труда.
 Козлов, Пётр Алексеевич (род. 1944) — доктор наук, лауреат Государственной премии РФ.